Ага Хан Аббас-Кули Хан оглы Эриванский () — депутат I Государственной думы Российской империи от Эриванской губернии, коллежский асессор, брат полковника Керим-хана Эриванского.

Биография 
Ага Xан Эриванский родился в азербайджанской знатной семье. Являлся потомком владетельных ханов. Его отец, , был членом Эриванской городской управы, гласным городской думы (1886—1899), почетным смотрителем одного из русско-татарских училищ в Эривани (1904—1906) и происходил из эриванской ветви Каджаров, а мать, Тарлан Ханум Нахичеванская, была дочерью героя Баязета генерала Исмаил Хана Нахичеванского. По вероисповеданию был мусульманином.

Обучался в Эриванской прогимназии (не окончил). Вскоре выдержал экзамен на звание вольноопределяющегося III разряда. Позже был назначен старшим чиновником особых поручений при эриванском губернаторе. В 1878 году вместе с отцом Аббас-кули ханом участвовал в губернской коллегии в обсуждении вопроса о будущем положении Эривана. В 1904 году Ага хан был членом Эриванской городской думы. 13 февраля (ст. ст.) 1906 года подписал с азербайджанской стороны договор между азербайджанской и армянской общинами договор для установления порядка в Эриване.

16 мая 1906 года избран в I Государственную думу от мусульманского населения Эриванской губернии.

В 1907—1908 гг. Ага хан вместе с несколькими азербайджанцами был избран гласным Эриванской городской думы.

В феврале 1919 года был председателем Эриванского мусульманского национального совета.

Семья 
Дочь — Бюльбюль ханым закончила Эриванскую гимназию, прекрасно владела русским
языком, была учительницей в Ереване и Кедабеке (1917—1920), создала и возглавляла женские клубы в Далляре (1921), Нахичевани (1922), Ереване (1923—1944).

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906] С. 475; 
 Мусульманские депутаты Государственной думы России. 1906—1917 годы: Сборник документов и материалов. Уфа, 1998;
 Усманова Д. М. Мусульманские представители в Российском парламенте. 1906—1917. Казань, 2005.

Источники 
 Государственная дума Российской империи : 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 654—655.
 Российский государственный исторический архив. Ф.1278: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА I, II, III И IV СОЗЫВОВ О.1 (1-й созыв). Д. 31. Л. 4;  Ф. 1327: ОСОБОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ВЫБОРАМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ. О.1. 1905 год. Д. 143. Л. 200 об.

Примечания 

Азербайджанская аристократия
Члены Государственной думы Российской империи I созыва